Ро́берт Э́двард Сти́венсон (; ) — английский и американский кинорежиссёр, сценарист.

Биография 
Роберт Стивенсон родился 31 марта 1905 года в курортном городе Бакстон, графство Дербишир, Великобритания. Он окончил Кембриджский университет, где являлся президентом как Либерального клуба, так и Кембриджского союза.

Дебютировал как режиссёр в 1932 году, до того по его сценариям было снято не менее десятка кинофильмов.

В 1939 году Стивенсон с женой и годовалой дочерью переехал в США, в Калифорнию (Голливуд), где успешно продолжил заниматься режиссурой, работая преимущественно на кинокомпанию Walt Disney Pictures.

Во время Второй мировой войны он принял американское гражданство и вместе с Фрэнком Капрой служил в войсках связи Армии США, работая на американскую пропаганду.

Роберт Стивенсон скончался 30 апреля 1986 года в Санта-Барбаре, штат Калифорния, США.

Личная жизнь 
Роберт Стивенсон был женат четырежды:
 Сесилия () — ?—1934, развод
 Анна Ли () — 1934—1944, переезд в США, развод, две дочери: Вениша () (р. 1938) и Каролина ()
 Франсис Холиок Говард () — 8 октября 1944 — ?, развод, сын: Хью Говард Стивенсон ()
 Урсула Хендерсон () — ?—1986, смерть Роберта Стивенсона.

Режиссёрская фильмография

Примечания

Литература 
 Джон Уэйкман (John Wakeman), «World Film Directors, Volume One, 1890-1945». Нью-Йорк, изд. The H.W. Wilson Company, 1987, стр. 1057-1063.

Ссылки 
 Профиль на сайте sfsite.com 
 14 лучших фильмов Роберта Стивенсона на сайте films101.com 

Лауреаты премии Габриэлы Мистраль
Персоналии:Disney
Почётные доктора Католического университета Америки